Антония По́цци (, ,  — , там же) — итальянская поэтесса.

Биография 
Дочь крупного миланского адвоката и графини Лины Каванья Санджулиани, родственница известного поэта-романтика Томмазо Гросси. Писала стихи с детства. Закончила классический лицей имени Мандзони в Милане, где пережила тяжелую любовную историю, повлёкшуюся глубокую депрессию. Училась на филологическом факультете Миланского государственного университета (1930—1935); под руководством философа Антонио Банфи, в кружок которого входила, защитила диплом по творчеству Флобера. В университете подружилась с поэтом Витторио Серени, познакомилась с будущей известной итальянисткой Марией Корти и др. Путешествовала по Европе, чаще всего — на велосипеде. Увлекалась фотографией. Читала на латыни и греческом, владела английским, французским, немецким языками. Пережила ещё несколько любовных разочарований. Покончила с собой, отравившись барбитуровой кислотой. В предсмертной записке говорила о своем смертельном отчаянии. Похоронена на кладбище у деревни Пастуро, где в семейном доме не раз проводила лето.

Творчество и признание 
Первая книга стихотворений Поцци «Слова» вышла после её смерти, в 1939. Стихи Поцци высоко оценил Эудженио Монтале. Написано несколько её биографий. Издано собрание сочинений поэтессы, включая дневники и письма. В 2009 был снят биографический фильм о ней «Стихи меня хранят» (реж. Марина Спада). Стихи Поцци переведены на несколько языков; на английский её переводил Лоуренс Венути.

Сводное издание 
 Tutte le Opere/ А cura di Alessandra Cenni. Milano: Garzanti, 2009

Публикации на русском языке 
 Слова. Стихотворения: 1929—1938 / Пер. П. Епифанова под ред. О. Дино. — СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2013. — 312 с., 500 экз., ISBN 978-5-89059-193-7

Литература 
 Cenni A. In riva alla vita: storia di Antonia Pozzi poetessa. Milano: Rizzoli, 2002
 Antonia Pozzi. Nelle immagini l’anima: antologia fotografica/ A cura di Ludovica Pellegatta e Onorina Dino. Milano: Ancora, 2007
 Papi F. L’infinita speranza di un ritorno: sentieri di Antonia Pozzi. Milano: Viennepierre, 2009
 E di cantare non può più finire… : Antonia Pozzi (1912—1938): atti del convegno, Milano, 24-26 novembre 2008. Milano: Viennepierre, 2009 (материалы конференции).

Примечания

Ссылки 
  Сайт, посвященный поэтессе
 Биография
 Статья о жизни и творчестве поэтессы к её столетию
 Биография на сайте издательства Ивана Лимбаха
 Антония Поцци. Избранные стихотворения в переводах П. Епифанова. Читает В. Белоцерковский

Поэтессы Италии